

Еллісбург — місто, штат Нью-Йорк
 Еллісбург — селище, штат Нью-Йорк
 Еллісбург — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі